Ожог:

 Ожог — рана, вызванная воздействием повышенной температуры или действием химических веществ.
 «Ожог» — роман писателя Василия Аксёнова
 «Ожог» — московская панк-группа группа, представители «Формейшен».